Romany steht für:

 Romany (Stawiski), Dorf im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Masowien
 Romany (Szczytno), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rohmanen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen